Die Oberliga-Saison 1973/74 war die erste Saison der Oberliga als 3. Spielklasse. Die Hauptrunde wurde in zwei regionalen Gruppen ausgespielt. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga setzte sich der EC Peiting durch.

Voraussetzungen

Teilnehmer 
Die Liga wurde in zwei regionalen Gruppen ausgespielt, die Gruppe Süd umfasste 13 Teilnehmer und die Gruppe Nord 12 Teilnehmer. Die Liga setzte sich aus den sieben Oberligisten, die sich nicht für die neue 2. Bundesliga qualifiziert hatten, den Mannschaften der Regionalliga 1972/73 sowie vier Aufsteigern aus den Landesligen zusammen. 

Der EV Mittenwald aus der Regionalliga Süd hatte auf die Teilnahme an der Oberliga verzichtet. Ebenso hatte der HTSV Bremen aus der Regionalliga Nord verzichtet und spielte in der neuen Regionalliga Nord. Die Eishockeyabteilung des TSV Peiting hatte sich in EC Peiting umbenannt.

Modus 
Beide Gruppen wurden als Doppelrunden ausgespielt. Anschließend spielten die beiden ersten beider Gruppen in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga den direkten Aufsteiger in die 2. Eishockey-Bundesliga 1974/75 aus.

Oberliga Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = NiederlagenErläuterungen: ,

Oberliga Süd 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = NiederlagenErläuterungen: , ,

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Erläuterungen:

Weblinks 
 
 

1973
Eishockeysaison 1973/74